Lullington (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Lullington (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset